Иереми́я — библейское мужское личное имя; аналог в русском именослове — Еремей.

Известные носители 
 Иеремия — ветхозаветный пророк.
 Иеремия (X век) — болгарский автор апокрифов, встречающихся в русских рукописях XIII—XV веков.
 Иеремия (XIV век) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Иеремия (ум. 1581) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.

 Иеремия I (ум. 1545) — патриарх Константинопольский.
 Иеремия II (1530—1595) — патриарх Константинопольский с 1572 (с перерывами).
 Иеремия III (ум. 1735) — патриарх Константинопольский.
 Иеремия IV (ум. 1824) — патриарх Константинопольский, занимавший престол с 1809 по 3 марта 1813 года.

 Иеремия Глебович (уб. 1238) — владимирский воевода.
 Иеремия Печерский (ум. около 1070 года) — монах Киево-Печерской лавры, преподобный Русской церкви.
 Иеремия Тиссаровский (ум. 1641) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Галицкий, Львовский и Каменец-Подольский.

 Иеремия (Алёхин) (1915—2016) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, схиархимандрит; с 1979 года — игумен (настоятель) Пантелеимонова монастыря на Афоне.
 Иеремия (Анхимюк) (1943—2017) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Вроцлавский и Щецинский.
 Иеремия (Каллийоргис) (род. 1935) — епископ Константинопольской православной церкви, управляющий Швейцарской митрополией.
 Иеремия (Леонов) (1876—1918) — преподобномученик, монах Валаамского монастыря.
 Иеремия (Матвиевич) (1883—1969) — епископ Русской древлеправославной церкви и её предстоятель с титулом «Архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Руси древлеправославных христиан».
 Иеремия (Соловьёв) (1799—1884) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский.
 Иеремия (Ференс) (род. 1962) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Аспендский.
 Иеремия (Фудас) (1941—2021) — митрополит Гортинский и Мегалопольский Элладской православной церкви.

В кинематографе 
 «Иеремия Джонсон» — фильм Сидни Поллака.
 «Иеремия» — постапокалиптический телесериал.

См. также 
 Иеремия или Еремей-запрягальник — день народного календаря, выпадающий на .